La Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas, más conocida como Jurisprudencia de la Estatal o simplemente como Jurisprudencia, es una de las dieciocho facultades que conforman la Universidad de Guayaquil. Fue creada en 1868, siendo la más antigua de todas las facultades de la institución educativa. Actualmente se dictan dos carreras: la de Derecho, y la de Sociología y Ciencias Políticas.

Historia 
En 1867, el Congreso Nacional, presidido por Pedro Carbo decreta la fundación de la Junta Universitaria del Guayas, que se instala el 1 de diciembre de dicho año y que tiene el privilegio de otorgar grados y títulos, por lo que se considera ésta la fecha de la fundación de la Universidad de Guayaquil. La primera Facultad en instalarse fue la de Jurisprudencia en 1868. Luego de un período de inestabilidad política, la Ley Orgánica de Instrucción Pública vigente desde febrero de 1877, crea nuevamente la Junta Universitaria de la Provincia del Guayas, instalándose por segunda ocasión, bajo la presidencia del Rector Dr. Francisco de Campos Coello, contando con dos Facultades: la de "Jurisprudencia" y la de "Medicina y Farmacia" fundada el 7 de noviembre de 1877.

La Universidad de Guayaquil fue creada como tal por Pedro Carbo, Jefe Supremo del Guayas en 1883, pero este decreto no fue ratificado por la Asamblea Constituyente de 1884; sin embargo, el pueblo ya no dejó de llamar Universidad de Guayaquil a la modesta Junta Universitaria del Guayas.

Al iniciar los estudios de Derecho la Facultad de Jurisprudencia en 1868, la Junta Universitaria funcionaba en el histórico colegio Nacional de San Vicente del Guayas allí estuvo hasta el año 1898 en que paso a su local de la Casona Universitaria, donde permaneció hasta el año 1954 , para luego ocupar su edificio actual.

Su primer profesor y Decano fue el Dr. Esteban y Febres Cordero y Oberto, como único catedrático de ese entonces, impartía las dos clases de jurisprudencia tales fueron la civil y la canoníca, fueron 960 pesos anuales los que se aprobaron para el funcionamiento de las cátedra de jurisprudencia y medicina, resolución tomada por la junta universitaria del guayas en diciembre de 1867, el Ministro del Interior, Dr. Camilo Ponce de León y Ortiz de Cevallos comunicó al padre Miguel Franco, Rector del Colegio San Vicente del Guayas y miembro de la Junta Universitaria, que el Gobierno Nacional presidido por el Dr. Javier Espinoza había aprobado la dotación.

Fue el Dr. Esteban Febres Cordero el primer Decano, quien ejerció esta dignidad de 1871 a 1876. Nació en Venezuela el 3 de agosto de 1801 y fallece en el 3 de agosto año de 1877, el día que cumplía 71 años de edad. Su primo hermano el General León de Febres Cordero y Oberto, prócer de la gesta libertaria del 9 de octubre, gozaba de una excelente posición política en el territorio que hoy es Ecuador, lo que motivo a Esteban Febres Cordero, después de haber sido incorporado como Abogado en la Corte Suprema de Caracas, viajar a Guayaquil, a ejercer su profesión.Abrió un despacho jurídico en la ciudad porteña y en 1830 cuando se creó la República del Ecuador, en el Gobierno del General Flores, desempeño la función de Secretario General del Ministerio de Gobierno.

Por razones de fricción política tuvo que abandonar el país, pero regreso a Guayaquil en 1850, para retomar su ejercicio profesional y ejercer la cátedra en el histórico colegio San Vicente del Guayas por varios años. Luego en el mismo centro de estudios fue designado en 1868 primer profesor y Decano de la recién creada Facultad de Jurisprudencia. Podemos destacar como datos significativos que de sus hijos Isabel María desciende el expresidente Sixto Duran Ballén; de Dolores proceden los Arzube, los Murillo; de Agustín procede el expresidente León Febres Cordero; y, de Elísea los Vallarino.La Facultad de Jurisprudencia es la Facultad más antigua de la Universidad de Guayaquil, su creación fue dispuesta por el Consejo Académico de la Junta Universitaria del Guayas, la Facultad de Jurisprudencia abrió matrículas en dos clases: Civil y Canoníca desde fines de septiembre hasta el 10 de octubre de 1868 en que se creó y principiaron las lecciones siendo un solo catedrático el Dr. Esteban Febres Cordero, con seis alumnos comenzaron las clases (cinco en primer año y uno en segundo año que tenía primer año realizado en Quito). Estos primeros estudiantes fueron: Fidel Marín, Gumersindo Yépez, José Ramón Sucre, Pedro José Noboa y Rafael Caamaño en primer año, y José Manuel Moncayo en Segundo Año.

Posteriormente se aumentó el plantel de profesores con el nombramiento del Dr. Manuel del Rio, para dictar las Asignaturas de Derecho Canónico y de Gentes, mientras el Dr. Febres Cordero enseñaba Derecho Civil. Por algunos años solamente hubo dos miembros en el personal docente de la Facultad, debido a su penuria económica y que en ese entonces tenía que subsistir merced al presupuesto del Colegio San Vicente.

Un acontecimiento memorable es la visita de Salvador Allende en el año 1973 quien recibió el título honoris causa por parte de la Facultad de Jurisprudencia, recordemos que la ciudadela Universitaria lleva su nombre. La Facultad de Jurisprudencia ha sido punto de partida para que otras Facultades puedan nacer, tal es el caso de la Facultad de Economía que viene a constituir una rama de las ciencias sociales como es la economía política. Fue hace 75 años, 1934 específicamente que se creó esta Facultad. Hechos trascendentes como el debate que se realizó en la Universidad de Guayaquil sobre Derecho Administrativo con Estudiantes de la Universidad de Yale, por la delegación de Jurisprudencia participaron: Leopoldo Benítez Vinueza, Antonio Parra Velasco, Moisés Elías Endara, Pedro Antonio Saad entre otros, fueron nuestros estudiantes los que se impusieron.

Autoridades 
DECANO:

Abg. Tito Palma Caicedo, MSc.

VICEDECANO:

Abg. Leonel Fuentes Sáenz de Viteri, MSc.

DIRECTOR ESCUELA DE DERECHO:

Dr. Jaime Hurtado Del Castillo, Ph.D

DIRECTORA ESCUELA DE SOCIOLOGÍA:

Soc. Magda Rojas Díaz, MSc.

SECRETARIA GENERAL:

Abg. Glenda Tuviven Aguirre

Abg. Viviana Bowen Palma

SECRETARIA DE LA CARRERA DE DERECHO:

Abg. Taryn Almeida Delgado

Carreras

Grado

Derecho

Sociología y Ciencias Políticas

Posgrado

Sede

Véase también 
 Universidad de Guayaquil
 Anexo:Facultades de la Universidad de Guayaquil

Enlaces externos 
 Sitio web oficial de la Universidad de Guayaquil - Facultad de Jurisprudencia y Ciencias Sociales y Políticas

Jurisprudencia
Guayaquil
Derecho de Guayaquil